Ha militato in squadre come: Houston Aeros (AHL), Minnesota Wild (NHL), l'Hockey Club Lugano e i Toronto Maple Leafs.

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club

 : 2001-02, 2005-06, 2008-09, 2010-11

 : 2000-01

 : 2002-03

Nazionale
  Campionato del mondo: 1
: 2011

  Campionato del mondo: 2
: 2009, 2010

Individuale
 Elitserien:
 2000-01: Most Goals Playoffs (11)
 2000-01: Rookie of the Year Nominee (1 of 4)
 2008-09: All-Star Team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni